est un genre éteint et fossile d’amphibiens temnospondyles carnivores de la famille des Trematopidae. Il n'est représenté que par une seule espèce, .

Présentation 
Il a vécu il y a 300 millions d'années à la fin du Carbonifère. On estime sa longueur entre  et  et ressemblait probablement à une salamandre.

Fedexia est connu par un seul crâne de  de long en bon état de conservation.

Il tire son nom du service d'expédition FedEx, propriétaire du terrain où l'holotype a été trouvé en , le long d'une route en construction près de l'aéroport de Pittsburgh, par Adam Striegel alors étudiant en géologie.

Systématique 
Le genre Fedexia et l'espèce Fedexia strigeli ont été décrits en 2010 par , ,  et

Classification

Cladogramme dans Dissorophoidea

Publication originale

Liens externes 

 http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=344536

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2010
Dissorophoidea